kserokopiarka, kserokopia (ksero)
 Xero – tytuł filmu